Сьюдад-Конститусьон () — город в Мексике, штат Южная Нижняя Калифорния, входит в состав муниципалитета Комонду и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Топонимика 
Название Ciudad Constitución с испанского языка можно перевести как город-конституция.

История 
С 1949 года началось освоение территории штата под сельскохозяйственные нужды, и в 1953 году было основано поселение Революсьон-Мехикана, также известное как ранчо Эль-Крусеро.

В 1957 году оно получило статус вилья и было переименовано в Вилья-Конститусьон.

В 1972 году в штате были сформированы первые три муниципалитета, и административным центром муниципалитета Комонду стал этот населённый пункт, который получил статус города и был переименован в Сьюдад-Конститусьон.

Примечания 

Города Южной Нижней Калифорнии